Петренки — село, Полтавська область, Диканський район
 Петренки — селище, Донецька область, Амвросіївський район
 Петренки — козацький хутір, історична назва села Першотравневе, Полтавська область, Миргородський район